5303 Парійський (5303 Parijskij) — астероїд головного поясу.
 Тихоголос парійський (Arremon phygas) — вид горобцеподібних птахів родини Passerellidae.
 Парійський Юрій Миколайович (23 травня 1932) — радянський астроном, член-кореспондент АН СРСР (1979), академік РАН (1992).
 Парійський Микола Миколайович (30 вересня 1900 — 29 березня 1996) — радянський геофізик і астроном, член-кореспондент.
 Неоптолем Парійський (III ст. до н. е.) — давньогрецький письменник, літературний критик, представник Пергамської школи. Неоптолем — міфологічний герой.
 Неоптолем Парійський (III століття до н. е.) — давньогрецький письменник.